Столпово — название населённых пунктов в России:
 Столпово — село в Перемышльском районе Калужской области.
 Столпово — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Столпово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.

См. также 
 Столбово